Ole Gorter Boisen (født 21. september 1965) er en dansk skuespiller.

Boisen er uddannet fra Skuespillerskolen ved Aarhus Teater i 1992. Han har bl.a. været engageret ved Det Ny Teater, hvor han i 1998 medvirkede i West Side Story, og senere på Det Kongelige Teater.
I 2015 medvirkede han i Shu-bi-dua - The Musical, der havde premiere på Fredericia Teater, og solgte langt over 80.000 billetter.

Filmografi

Film

Tv-serier

Referencer

Eksterne henvisninger 
 
 
 
 
 CV

Ole Gorter
Skuespillere fra Danmark